A lo largo de toda su historia fueron muchos los futbolistas que tuvieron el prestigio de vestir la camiseta del Club Nacional de Football. Emilio "Cococho" Álvarez, con 511 partidos disputados, es el futbolista que más veces vistió la tricolor. A su vez, el argentino Atilio García, con 468 goles, es el que más tantos ha convertido en la historia del club. Los futbolistas con más títulos en el club son Alfredo Foglino, José Vanzzino, Schubert Gambetta y Aníbal Paz, todos ellos obtuvieron 9 campeonatos uruguayos.

Cabe destacar que los futbolistas de Nacional fueron claves en la historia del fútbol uruguayo, participando en absolutamente todas las conquistas obtenidas por la selección de fútbol de Uruguay.

Estadísticas generales de futbolistas 
 Primer gol: Melitón Romero, ante el Uruguay Athletic, el 25 de junio de 1899 en la cancha de Punta Carretas.
 Más años en el club: Héctor Scarone (20 años, 1916-1926; 1927-1931; 1934-1938)
 Más partidos disputados: Emilio Álvarez (511 partidos)
 Más partidos por Copa Libertadores: Julio César Morales (76 partidos)
 Máximo goleador: Atilio García (486 goles)
 Máximo goleador por Copa Libertadores: Julio César Morales (30 goles)
 Portero con más minutos sin recibir un gol.: Gustavo Munúa (963 minutos sin recibir goles, 2003)
 Más campeonatos nacionales ganados: Alfredo Foglino, José Vanzzino, Schubert Gambetta y Aníbal Paz (9 campeonatos)

Campeones con la selección uruguaya 
La importancia de los futbolistas del Club Nacional de Football, a lo largo de toda la historia, radica en que siempre ha habido futbolistas tricolores en todas las consagraciones de campeonatos oficiales obtenidos por la selección de Uruguay, incluidos los dos Juegos Olímpicos, los dos Mundiales y las quince Copa América.

Además, Nacional posee los siguientes récords:
 Es el club con más jugadores cedidos a la selección nacional: 250 (récord mundial)
 Es el club que posee la mayor cantidad de jugadores campeones de torneos oficiales con la selección nacional: 67 (récord mundial)

Adicionalmente, a lo largo de la historia es quien más jugadores campeones de torneos oficiales aportó a sus respectivas selecciones con 92 futbolistas (récord mundial).

Campeones olímpicos y mundiales 

Campeones olímpicos en 1924
 Andrés Mazali
 Alfredo Zibechi
 Pedro Petrone
 Ángel Romano
 Héctor Scarone
 Pascual Somma
 Santos Urdinarán

Campeones olímpicos en 1928
 Andrés Mazali
 Héctor Castro
 José Pedro Cea
 Pedro Petrone
 Juan Píriz
 Héctor Scarone
 Santos Urdinarán

Campeones mundiales en 1930
Santos Urdinarán
Héctor Scarone
 Emilio Recoba
José Pedro Cea
Héctor Castro
José Leandro Andrade
Pedro Petrone
 Conduelo Píriz

Campeones mundiales en 1950
Aníbal Paz
Eusebio Tejera
Schubert Gambetta
Julio Pérez
 Rodolfo Pini

Campeones de la Copa América

Distinciones individuales

Goleadores

Campeonato Uruguayo (Era profesional)

Goleadores de torneos internacionales 
Copa Libertadores:
 1971:  Luis Artime: 10
 1980:  Waldemar Victorino: 6
 1983:  Arsenio Luzardo: 8
 1999:  Rubén Sosa: 6
Copa Sudamericana:
 2002:  Pierre Webó: 4

Seleccionados en el Equipo Ideal de América 
 Jorge Seré (1988)
 Hugo De León (1988, 1989)
 José Luis Pintos Saldanha (1988)
 Ernesto Vargas (1988)
 Santiago Ostolaza (1989)
 Felipe Revelez (1990)
 Julio César Dely Valdés (1991)
 Fernando Kanapkis (1993)
 Alejandro Lembo (2001, 2002)
 Nicolás Lodeiro (2009)

Referencias

Enlaces externos 
 Listado de los futbolistas de Nacional en todas las participaciones de Uruguay en las Copas del Mundo.
 Listado de los futbolistas de Nacional en todas las participaciones de Uruguay en las Copas América.

Club Nacional de Football

Nacional